Thomas Kluth ist der Name folgender Personen:

* Thomas Kluth (Handballspieler) (* 1954), deutscher Handballspieler
 Thomas-Sönke Kluth (* 1960), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (FDP)